Qi (aus dem Chinesischen) bezeichnet:
 Qi (), einer der zentralen Begriffe der daoistischen Philosophie Ostasiens – im Japan als „Ki“, in Korea als „Gi“ transkribiert
 Qi (), „Banner“, eine Verwaltungseinheit auf Kreisebene in der Inneren Mongolei; siehe Banner (Innere Mongolei)

Qi (aus dem Chinesischen) bezeichnet in der chinesische Geschichte:
 Qi, der Name mehrerer Herrschaften in der chinesischen Geschichte, darunter:
 Qi (Staat) (, 722–481 v. Chr. und 475–221 v. Chr.), ein Staat während der Frühlings- und Herbstperiode und der Zeit der Streitenden Reiche
 Südliche Qi-Dynastie (, 479–502), eine der Südlichen Dynastien, gegründet von Xiao Daocheng
 Nördliche Qi (, 550–577), eine der Nördlichen Dynastien, gegründet von Gao Yang
 Qi (Zehn Königreiche), ein kleiner Staat im Nordwesten von China während der Zeit der Fünf Dynastien und Zehn Königreiche
 Qi (Xia-König) (), der zweite König der Xia-Dynastie

Qi (aus dem Chinesischen) bezeichnet folgende geografische Orte:
 Qi (Hebi) (), ein Kreis der Stadt Hebi in der chinesischen Provinz Henan; siehe auch Hebi
 Qi (Kaifeng) (), ein Kreis der Stadt Kaifeng in der chinesischen Provinz Henan; siehe auch Kaifeng
 Qi (Jinzhong) () ein Kreis in der bezirksfreien Stadt Jinzhong der chinesischen Provinz Shanxi
 Qi Shan (Gebirge) (), in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Qi Shui (Fluss) (), in der chinesischen Provinz Henan

Qi (aus dem Chinesischen) bezeichnet folgende Familiennamen:
 Qi (Familienname) (), ein chinesischer Familienname
 Qi (Familienname) (), ein chinesischer Familienname
 Qi (Familienname) (), ein chinesischer Familienname

Qi ist der Familienname folgender Personen:
 Qi Baishi (1864–1957), chinesischer Maler
 Qi Benyu (1931–2016), chinesischer ultralinker Theoretiker und Propagandist während der chinesischen Kulturrevolution
 Qi Dakai (* 1987), chinesischer Hammerwerfer
 Qi Faren (* 1933), chinesischer Raumfahrtingenieur, Chefkonstrukteur des Shenzhou-Raumschiffs
 Qi Guangpu (* 1990), chinesischer Freestyle-Skisportler
 Qi Guo (* 1995), chinesische Schachspielerin
 Qi Jianguo (* 1952), chinesischer General der Volksbefreiungsarmee
 Qi Jiguang (1528–1588), chinesischer Militärführer
 Qi Jingyi (1656–1719), Hui-chinesischer Sufi; Gründer des Dagongbei menhuan
 Qi Kang (* 1931), chinesischer Architekt
 Xiao-Liang Qi, chinesischer Physiker
 Qi Xuefei, singapurische Badmintonspielerin
 Qi Yuanjing (1929–1994), chinesischer Politiker

QI steht für:
 QI (Fernsehserie), eine britische Quizsendung
 Qi (induktive Energieübertragung), ein Standard zur drahtlosen Energieübertragung
 Qualified Intermediary, ausländischer Vermögensverwalter im US-amerikanischen Verfahren für den Quellensteuerabzug mittels eines Qualified Intermediary Agreements (QIA)
 Quantum Insert, eine von der NSA entwickelte Angriffstechnologie zum Einschleusen von Schadsoftware
 den IATA-Code der dänischen Fluggesellschaft Cimber Sterling
 Quanteninformation

QI